Сунаґава (Токіо)
 Сунаґава (Хоккайдо)